2 miejscowości w Polsce:
 Głogówko – wieś w woj. dolnosląskim, w powiecie głogowskim, w gminie Kotla
 Głogówko – przystanek kolejowy w ww. wsi
 Głogówko – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Piaski